Achmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Achmüller (* 1946), Südtiroler Politiker
 Hermann Achmüller (* 1971), italienischer Leichtathlet aus Südtirol
 Marco Achmüller (* 1979), deutscher Schiedsrichter